Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split u sezoni 1982./83. je predstavljalo ligu 6. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 10 klubova, a ligu je osvojio Borac iz Glavica.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
rezultat smanjen i nakošen * - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Poveznice 
 Međuopćinska nogometna liga Split - Makarska 1982./83.

Izvori 
 
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 68-69 
 nk-oskotok.bloger.index.hr, NK OSK Otok - Sezone OSK-a kroz povijest (SFRJ) , objavljeno 9. lipnja 2011., pristupljeno 29. listopada 2017. 
  

1982-83
Split
1982-83 Split